

Patronyme
 Christopher Hibler, (1942-2010), fut un réalisateur américain.
 Winston Hibler, (1910-1976), fut un réalisateur américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme